Archibald Henry Macdonald Sinclair, né le  et mort le ,  Thurso, est un homme politique britannique, leader du Parti libéral de 1935 à 1945.

Il est Secrétaire d’État pour l'Écosse du  au , sous le gouvernement de MacDonald.

Liens externes 
 
 
 

Personnel de l'armée de terre britannique pendant la Première Guerre mondiale
Secrétaire d'État pour l'Écosse
Secrétaire d'État à l'Air
Membre du Conseil privé du Royaume-Uni
Vicomte de la pairie du Royaume-Uni
Compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges
Élève du collège d'Eton
Naissance en octobre 1890
Décès en juin 1970
Député du Parti libéral (Royaume-Uni)
Chevalier de l'ordre du Chardon
Député du 32e Parlement du Royaume-Uni
Député du 33e Parlement du Royaume-Uni
Député du 34e Parlement du Royaume-Uni
Député du 35e Parlement du Royaume-Uni
Député du 36e Parlement du Royaume-Uni
Député du 37e Parlement du Royaume-Uni
Décès à 79 ans